Whyte ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Whyte (* 1969), englischer Gitarrist

 Alice Whyte (1922–2015), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Angela Whyte (* 1980), kanadische Leichtathletin
 Chris Whyte (* 1961), englischer Fußballspieler
 Clark Whyte (* 1904–nach 1931), schottischer Eishockeyspieler

 Derek Whyte (* 1968), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Dillian Whyte (* 1988), britischer Boxer

 George Whyte (1933–2012), britisch-ungarischer Komponist, Schriftsteller und Librettist
 Ian Whyte (* 1971), walisischer Schauspieler und Stuntman

 Kye Whyte (* 1999), britischer BMX-Fahrer
 Natalliah Whyte (* 1997), jamaikanische Leichtathletin
 Ronda Whyte (* 1990), jamaikanische Leichtathletin
 Rosemarie Whyte (* 1986), jamaikanische Leichtathletin
 Russell Whyte alias Rustie (* 1983), schottischer Musiker, Musikproduzent und DJ
 Sandra Whyte (* 1970), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Tre Whyte (* 1993), britischer BMX-Fahrer

 Zach Whyte (1898–1967), US-amerikanischer Jazz-Bandleader und Banjospieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Whyte (Minnesota)
 Whyte (West Virginia)

Siehe auch:
 White